Mazsola lehetséges jelentései

 Mazsola, a magtalan szőlőfajták aszalt, illetve megaszalódott bogyója.
 Mazsola, a MÁV M28 jelű mozdonya.

Mazsola karakterről
 Mazsola, egy zöld kismalac Bálint Ágnes Mazsola, illetve Mazsola és Tádé című meséskönyvéből, melyből a Magyar Televízióban is bemutatott bábfilmsorozat készült.
 Mazsola (1963-1965) magyar bábfilmsorozat
 Mazsola és Tádé (1969-1971) magyar bábfilmsorozat, amely a Mazsola folytatása